Курсан (ум. 904) — венгерский вождь.
 Курсан (коммуна) — коммуна во Франции, департамент Од.
 Курсан (кантон) — кантон во Франции, департамент Од.